

Patronymie 
 Le Gang James-Younger est une des plus célèbres bandes de hors-la-loi américains:
 Bob Younger (1853-1889)
 Cole Younger (1844-1916): le plus célèbre des frères Younger
 Jim Younger (1848-1902)
 Ben Younger (1972- ) est un réalisateur, scénariste et producteur américain.
 Kenneth Younger (1908-1976), homme politique américain.
 Kenny Younger (1977- ) est un joueur de basket-ball américain.
 Tommy Younger (1930-1984) est un footballeur écossais.

Télévision 
 Younger est une série télévisée américaine sortie en 2014.

Homonymie de patronyme